Aloisia Brial (1895-1972), reine d'Uvea ;
 Benjamin Brial (1923-2004), homme politique français ;
 Gil Brial (né en 1974), homme politique français ;
 Michael Brial (né en 1970), joueur de rugby à XV ;
 Michel Jean Joseph Brial (1743-1828), moine bénédictin ;
 Sylvain Brial (né en 1964), homme politique français ;
 Victor Brial (né en 1966) homme politique français.

Autre 

 Phare de Men Brial, phare de l'île de Sein.